Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus bezeichnet die bisher einzige Spezies (Art) der Untergattung Sarbecovirus der Gattung Betacoronavirus in der Familie der Coronaviridae. Geläufige Abkürzungen wie „SARSr-CoV“,  oder dt. „SARS-assoziierte(s) Coronavirus/-viren“ sind vom Speziesnamen abgeleitete sogenannte „Sammelbezeichnungen“ ().

Die Spezies wurde 2009 vom  ratifiziert und fasste die vormalige Spezies Severe acute respiratory syndrome coronavirus und eine neue Gruppe ähnlicher Viren, genannt Severe acute respiratory syndrome-related bat coronavirus, zusammen zu der neuen Spezies. Die bekanntesten Vertreter dieser Spezies sind SARS-CoV und SARS-CoV-2, die die Erkrankungen SARS bzw. COVID-19 auslösen.

Name 
Bis 2009 existierte die Spezies Severe acute respiratory syndrome coronavirus, welche Viren enthielt, die mit dem SARS-Ausbruch 2003 in Verbindung standen, und eine Reihe praktisch identischer Virus-Isolate von Tieren. Es wurde vorgeschlagen, weitere weiter entfernt verwandte, neu entdeckte Fledermausviren (29 an der Zahl) zur Spezies hinzuzunehmen, die große genetische Übereinstimmungen (bis zu 97 % in Schlüsselbereichen) mit den Viren der bisherigen Spezies hatten. Darunter befanden sich z. B. SARS-Rh-BatCoV HKU3, SARSr-Rh-BatCoV und SARSr-Rh-BatCoV 273.

Daraufhin wurde die Spezies Severe acute respiratory syndrome coronavirus mit der Gruppe von neuen, sehr ähnlichen Fledermausviren, genannt Severe acute respiratory syndrome-related bat coronavirus oder „SARS-related Rhinolophus BatCoV“, vereint und die neue Spezies Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus gebildet. Im Rahmen dessen wurde auch die neue Unterfamilie Coronavirinae in der Familie Coronaviridae gebildet, und aus der bisherigen Gattung Coronavirus die neuen Gattungen Alpha- bis Gammacoronavirus (aus den vorherigen Phylogruppen 1 bis 3 der bisherigen Gattung).

Die Regeln der ICTV für Virustaxonomie geben vor, dass Spezies-Namen weder abgekürzt noch in andere Sprachen übersetzt werden sollen. Daher sind die geläufigen Abkürzungen wie „SARSr-CoV(s)“ und „SARS-related coronavirus(es)“ keine (international offiziellen) Alternativ-Bezeichnungen der Spezies, sondern zulässige, gebräuchliche Sammelbezeichnungen für einzelne oder alle Viren in dieser Spezies.

Einzelnachweise 

Virusspezies
Coronaviren
Wikipedia:Artikel mit Video